Вулпешти има више значења:

 Вулпешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Вулпешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији